

W Polsce 
 Brzyska – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Brzyska
 Brzyska – gmina
 Brzyska – dawna gromada
 Brzyska – część wsi Lechów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny
 Brzyska – przysiółek wsi Włoszczowice w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije

Osoby 
 Agnieszka Schulz-Brzyska (ur. 1967) – polska instrumentalistka, dr hab.
 Wanda Brzyska (z domu Sztejn) (1931-2020) – polska chemiczka, prof. dr hab.
 Wanda Wasilewska z domu Brzyska ps. Wacek (1923-1944) – polska nauczycielka i harcerka